

Geografia
 Palavecino – comune del Venezuela situato nello Stato del Lara

Persone
 Agustín Palavecino – calciatore argentino
 Oswaldo Palavecino – calciatore argentino